A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 18-án rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

A verseny alatt négyszer érintették a céllövő állásokat, minden egyes alkalommal öt célpontot kellett eltalálni, rontott lövés után harminc büntető másodpercet írtak hozzá a versenyzők időeredményéhez. A lövéseket fekvő, álló, fekvő majd pedig megint álló helyzetből kellett leadni.

A versenyt a norvég Tora Berger nyerte, közel negyvenegy perc alatt teljesítve a távot, egyetlen rontott találattal az utolsó, álló lövészetben. A második helyen a kazah Jelena Hrusztaljova végzett, húsz másodperces időhátránnyal, lövőhiba nélkül. Ezzel a kazah sportoló megszerezte hazájának az első olimpiai érmét sílövészetben. A dobogó harmadik fokára a fehérorosz Darja Domracsava állhatott.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N150